Пасанан-и-Бельталь (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Конка-де-Барбера. Занимает площадь 27,33 км². Население — 164 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 
 

Муниципалитеты Таррагоны